Veselí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Veselí (okres Pardubice)
 Vysoké Veselí (okres Jičín)
 Nové Veselí (okres Žďár nad Sázavou)
 Veselí nad Lužnicí (okres Tábor)
 Veselí nad Moravou (okres Hodonín)